Виктория Александровна Комова (род. 30 января 1995 года, Воронеж) — российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта России.
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в командном первенстве и многоборье. Двукратная чемпионка мира (2011 и 2015 годов) и чемпионка Европы 2012 года в упражнении на брусьях, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Трёхкратная победительница Юношеских Олимпийских игр 2010 года, победительница I Европейских игр 2015 года в Баку.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Вика родилась в гимнастической семье. Отец Александр Комов — мастер спорта по спортивной гимнастике, старший брат Александр занимался гимнастикой, а мать Вера Колесникова — Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка мира 1985 (Монреаль, Канада) в командном первенстве, победительница Игр доброй воли — 1986. Именно она начала давать пятилетней Виктории первые гимнастические уроки. Когда Вике исполнилось 7 лет, Вера Колесникова привела её тренироваться в СДЮСШОР им. Ю. Штукмана к тренерскому дуэту, Геннадию Борисовичу Елфимову и Ольге Митрофановне Булгаковой.

Сезон 2008 
На международных соревнованиях «Гимнастический чемпионат Тихоокеанского кольца» в Сан-Хосе Виктория стала 3-ей в многоборье, уступив только американкам Ребекке Бросс и Саманте Шапиро.

На Кубке Михаила Воронина Вике не было равных в многоборье, вольных упражнениях и опорном прыжке.

Сезон 2009 
На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тампере (Финляндия) Виктория осталась без награды только в вольных упражнениях, где стала 6-й, зато в её активе 3 золота (командное первенство, многоборье, брусья), серебро (бревно) и бронза (опорный прыжок).

На неофициальном чемпионате мира среди юниоров Japan Juniour International Competitions, который проходил в Японии, воронежская гимнастка завоевала пять (!) медалей: три золотые (многоборье, брусья, бревно), серебряную (прыжок) и бронзовую (вольные упражнения).

На Кубке Михаила Воронина 2009 Вика заняла первое место в многоборье, вольных упражнениях и брусьях, а также завоевала серебро на бревне.

Сезон 2010

Чемпионат России 
В 2010 году Виктория Комова впервые прошла по возрасту на Чемпионат России среди женщин и сразу оказалась в статусе одного из фаворитов. Вика начинала соревнования с вольных упражнений, по её блестящему началу стало очевидно, что она не просто одна из претендентов на «золото», а безусловный фаворит. В первом упражнении Виктория показала второй результат, уступив Анне Мыздриковой. На брусьях и на бревне ей не было равных, в опорном прыжке воронежская спортсменка набрала вторую сумму баллов, а по сумме четырёх упражнений 60, 875 балла, обошла Ксению Семёнову почти на три балла. Второе золото Виктория выиграла в командном первенстве в составе команды Центрального Федерального округа, за которую выступали также Юлия Иньшина , Ксения Семенова, Анна Павлова и Ксения Афанасьева.

Чемпионат Европы 
На Чемпионате Европы 2010 в Бирмингеме Виктория вновь не осталась без наград. Она первенствовала в многоборье, опорном прыжке, упражнениях на бревне, праздновала победу с подругами по сборной (Марией Пасекой, Анастасией Сидоровой, Анастасией Гришиной и Виолеттой Маликовой) в командном первенстве. Свой золотой «улов» воронежская спортсменка разбавила серебром в упражнениях на брусьях, где уступила только своей соотечественнице Анастасии Гришиной. Успех на европейском первенстве позволил Виктории отобраться на I летние юношеские Олимпийские игры в Сингапуре.

16 апреля 2011 года В. Комовой было присвоено звание мастера спорта России международного класса

Летние юношеские Олимпийские игры 

На I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре Виктория завоевала 3 золотых и 1 бронзовую медаль. Сначала она стала абсолютной чемпионкой, на несколько баллов опередив Тан Сисинь из Китая. Затем Виктория праздновала победы в отдельных видах многоборья. Ей не было равных в опорном прыжке, где она набрала 15,312 балла, тогда как серебряный призёр Мария Варгас из Испании только 13,800. После побед в многоборье и в опорном прыжке Комова первенствовала на брусьях. Несмотря на ошибку при перелёте на нижнюю жердь Виктории хватило сложности, чтобы обойти китаянку Тан Сисинь. В финал упражнений на бревне Вика квалифицировалась со 2-м результатом, но два падения лишили её шансов побороться за медаль, отбросив на 7-ю строчку итогового протокола. В заключительной части программы — вольных упражнениях — спортсменка стала бронзовым призёром, пропустив вперёд китаянку Тан Сисинь и румынку Диану Булимар. Наставник Виктории Геннадий Елфимов объяснил не лучшее выступление своей ученицы в заключительный день соревнований утомительной допинг-процедурой:
«…Её продержали на допинг-контроле очень долго. В олимпийскую деревню приехали только в два часа ночи. Поэтому Вика очень мало спала. Это очень тяжелая нагрузка для детского организма. У неё было слишком мало времени на восстановление. Всё, что мы запланировали, Вика выполнила.
…»

Сезон 2011 
В конце 2010 года травмировала лодыжку. После реабилитации Виктория поехала на чемпионат России, где снова травмировалась. Тренерский штаб принял решение отправить спортсменку для обследования в Германию, где немецкими врачами была проведена артроскопическая операция.
Первым стартом Вики после перенесённой операции стал Кубок России, где она с облегчёнными программами в вольных упражнениях и опорном прыжке стала серебряным призёром в абсолютном первенстве, а также выиграла в упражнении на бревне и разновысоких брусьях.

В октябре 2011 года В. Комова дебютировала на мировом первенстве в Токио. Первой медалью спортсменки стало серебро в командном первенстве. В финал абсолютного первенства она квалифицировалась с первым результатом, но в финале уступила американке Джордин Уибер лишь 0,033 балла. Также Виктория вышла в три финала отдельных видов многоборья: в упражнении на брусьях она завоевала титул чемпионки мира, на бревне упала и лишилась шансов на медаль, а в финале вольных упражнений не выступила по решению тренерского совета.

Сезон 2012 
В конце июля Виктория дебютировала на Олимпийских играх в Лондоне. Первой медалью спортсменки стало серебро в командном первенстве. В финал индивидуального многоборья она квалифицировалась с первым результатом, но в финале уступила американке Габриель Дуглас. Также Виктория вышла в финалы на двух снарядах: на брусьях и бревне.

Сезон 2013 
В январе Виктория вынуждена была оставить тренировки на базе «Озеро Круглое» из-за сильных болей в спине и отправиться в Воронеж для лечения и восстановления. Из-за этого она пропустила Чемпионат России, являющийся отборочным на Чемпионат Европы, который проходил в Москве. Таким образом Виктория не смогла выступить на этом старте. Также Вика не выступила на Универсиаде в Казани по состоянию здоровья и потому, что к тому времени не являлась студенткой. Затем Виктория полностью восстановилась и, по словам тренеров, была готова конкурировать на Чемпионате мира в Антверпене, однако в последние дни перед Кубком России заболела серозным менингитом, из-за чего вынуждена была пропустить Чемпионат мира.

2014—2016 
В конце 2013 года Виктория подвернула ногу, садясь на улице в машину. Три недели спустя, в январе 2014 года она участвовала в воронежском этапе эстафеты олимпийского огня. Едва восстановившись, вновь получила травму на тренировке. В 2015 году участвовала в Чемпионате мира в Глазго, где выиграла золотую медаль в упражнении на брусьях (вместе с Дарьей Спиридоновой, Мэдисон Кошан и Фань Илинь — все они получили одинаковую оценку в 15.366 балла). На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро поехать не смогла, так как получила двустороннюю травму позвоночника.

Результаты 

* WD — снялась с соревнований.

Созданные элементы 
Уже будучи юниоркой Виктория Комова имела элемент в комбинации, названный в честь неё. В следующем году (2011) Виктория представляет миру новый перелёт.

Хобби 

В свободное время Вика любит вышивать, рисовать и проводить время со своим домашним питомцем Кутей, щенком породы ши-тцу, которого получила в подарок после Чемпионата Европы 2010.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания)
 Знак Губернатора Московской области «Во славу спорта» (28 октября 2009 года).

Премии 
 Золотой пьедестал — «Лучший спортсмен августа»

Видеоматериалы 
 Юношеская Олимпиада: яркий успех Вики Комовой
 Виктория Комова прошлась по магазинам
 В Москве встречали юношескую олимпийскую сборную, прилетевшую из Сингапура
 Триумфаторов юношеской Олимпиады принимали на высшем уровне

Примечания

Ссылки 

 Профиль FIG
 Профиль на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Официальный сайт В. Комовой
 Комова(Навык на брусьях)

Гимнасты России
Чемпионы России по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Европейских игр по спортивной гимнастике